14e Leger (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 14e Leger (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 14e Leger (Rusland) - Russische legereenheid gelegerd in Transnistrië